

Sigle 
 Aston Martin Quarterly – rivista ufficiale dell'Aston Martin Owners Club

Codici 
 AMQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Pattimura, Ambon, Indonesia
 amq – codice ISO 639-3 della lingua amahai